

Codici 
 RBD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Redbird di Dallas (Stati Uniti d'America)
 RBD – rare bleeding disorders disordini rari della coagulazione)

Musica 
 RBD – gruppo musicale messicano di successo mondiale.